El término Crystal puede referirse a:

Ficción 
 Crystal, personaje de Marvel Comics.

Lugares 
 Estados Unidos
 Crystal (Dakota del Nnorte)
 Crystal (Colorado)
 Crystal (Indiana)
 Crystal (Maine)
 Crystal (Minnesota)
 Crystal (condado de Clark, Nevada)
 Crystal (condado de Nye, Nevada)
 Crystal (Nuevo México)
 Crystal (Virginia Occidental)
 Crystal (Wisconsin)
 Municipio de Crystal, .

Música 
 Crystal, cantante invidente mexicana.

Software 
 Crystal (lenguaje de programación), un lenguaje de programación inspirado en Ruby.
 CRYSTAL, un software de cálculo de química cuántica